La medicina comparada es una disciplina distinta de la medicina experimental que utiliza modelos animales de enfermedades humanas y animales en la investigación translacional y biomédica. En otras palabras, relaciona y aprovecha las similitudes y diferencias biológicas entre las especies para comprender mejor el mecanismo de las enfermedades humanas y animales. También se ha definido como el estudio de las similitudes y diferencias entre la medicina humana y veterinaria, incluido el papel fundamental que desempeñan los veterinarios, los centros de recursos animales y los comités institucionales de cuidado y uso de animales para facilitar y garantizar el cuidado y  su uso en laboratorio reproducibles y humanitarios, esto con el fin de avances científicos y tecnológicos. La disciplina ha sido fundamental en muchos de los avances médicos más importantes de la humanidad.

Historia

El mundo antiguo 

La primera mención documentada de patología comparativa proviene de Hipócrates (460 - 370 a. C.) en Airs, Waters, Places, donde describe historias de casos relevantes para manadas de caballos y poblaciones humanas. Insiste en que el diagnóstico se base en la experiencia, la observación y la lógica. Aristóteles (384 - 322 a. C.) planteó la hipótesis sobre la transmisión de enfermedades entre especies. Las escuelas de anatomía y fisiología abiertas en Alejandría por Erasístrato (404 - 320 a. C.) y Herófilo (330 - 255 a. C.) se inspiraron directamente en la obra de Aristóteles. Aunque lamentablemente la mayoría de los documentos fueron destruidos cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría .

En su Disciplinarum Libri IX, Marcus Terentius Varro (c. 100 a. C.) hizo las primeras indicaciones de la teoría de los gérmenes de la enfermedad con su concepción de que pequeños animales invisibles transportados por el aire causaban enfermedades al entrar por la nariz y la boca. También advirtió a la gente que no estableciera casas cerca de los pantanos. Aulo Cornelio Celso (25 a. C. - 50 d. C.) escribió sobre fisiología experimental en De Medicini Libri Octo, detallando numerosas disecciones y vivisecciones que realizó y también señaló intervenciones específicas, como ventosas para eliminar el veneno de la mordedura de un perro.

En la época de Claudio Galeno (129 - 200 EC), cuyo nombre pervive en el término formulación galénica, la disección humana ya no era aceptable y sus estudios de vivisección de anatomía se basaban principalmente en el uso de macacos de Berbería . Esto resultó en varios malentendidos persistentes de la anatomía humana. Otro contribuyente temprano clave a la medicina comparativa temprana a través de la publicación de su Digestorum Artis Mulomedicinae libri en 500 EC fue Publius Flavius Vegetius Renatus . Una obra que siguió publicándose y utilizándose en medicina hasta el siglo XVI.

Edad media y primer renacimiento 
El mundo europeo posterior a la antigüedad dio lugar a una cultura monoteísta dominante y con ella una prohibición de facto de la disección humana. Como tal, hubo una desaceleración en el progreso de la medicina comparada durante la Edad Media . Esto iba a ser codificado en 1637 CE con el manuscrito Discurso sobre el método de René Descartes. El médico persa Muhammad ibn Zakariya al-Razi (865 - 925 d. C.) fue el primero en describir la viruela y el sarampión y prescribir tratamientos, y sus descubrimientos se basaron principalmente en la disección de animales. 

Debido a la naturaleza lejana de sus viajes, los cruzados importaron la pulga de rata oriental que llevaba la bacteria Yersinia pestis y eventualmente iniciaron la Peste Negra . El efecto deletéreo masivo de la pandemia provocó una seria consideración de la inoculación y la transmisión principalmente a través del trabajo de Albertus Magnus (1206 - 1280 CE). En el libro Liber de Animalibus, discutió las plagas humanas y animales además de reducir el método de transmisión a mordeduras, contacto con animales o respiración de aire enfermo de los enfermos. 

Girolamo Fracastoro (1478 - 1553 CE) esbozó un concepto para la rápida multiplicación de cuerpos diminutos (gérmenes) que transmiten infecciones en De contagione et contagiosis morbis . La teoría fue ampliamente elogiada pero cayó en desuso hasta que Louis Pasteur y Robert Koch desarrollaron una versión empírica.  Los inicide la microbiología, y por lo tanto el uso serio de la medicina comparativa, fueron finalmente permitidos por el refinamiento del microscopio de Antonie Philips van Leeuwenhoek y la posterior observación de los animálculos .

El período moderno temprano 

La primera base real para el intercambio estructurado y regular de conocimientos sobre ciencia y medicina en el mundo occidental se estableció con la fundación en 1660 de la Royal Society en Londres . Robert Doyle (1627 - 1691) publicó experimentos clave en su revista clásica Philosophical Transactions, entre ellos la transfusión de sangre entre especies, incluso de ovejas a hombres. 

El siglo XVIII trajo nuevas plagas  y comunicaciones más rápidas a Europa, creando un ambiente fructífero para un enfoque comparativo de la transferencia y el contagio. Junto con la tecnología de la transferencia como enfoque experimental in vivo de la medicina. En esta etapa ya se había establecido en China que era posible utilizar las costras de viruela como un tratamiento eficaz para las infecciones de viruela.  Emanuel Timone (1665 - 1741) fue el primer occidental en publicar algo sobre la inoculación, a la que llamó injerto, aunque no está claro si lo desarrolló de novo (como nuevo) o lo infirió de trabajos anteriores. 

En este punto, la medicina animal estaba generalmente ausente de Europa. Bernado Ramazzini (1633 - 1714) y Giovanni Maria Lancisi (1654 - 1720) fueron los primeros en llamar la atención sobre el peligro que enfrentaba la población en general por las plagas animales. Este y otros trabajos allanaron el camino para que Mortimer Cromwell, secretario de la Royal Society, planteara las plagas como un problema de salud nacional, lo que permitió una política general de cuarentena, aislamiento, fumigación y matanza.  Erasmus Darwin también se vio afectado por la tragedia de las plagas y resultó en la publicación de su Zoonomía, donde analiza las enfermedades infecciosas tanto de humanos como de animales.

En 1802, el fisiólogo francés François Magendie (1783 - 1855) se convirtió en la primera persona en demostrar la transmisión de enfermedades entre especies al inocular un perro contra la rabia usando saliva humana.  También experimentó con la inyección de peces pútridos en animales y fue un defensor de la experimentación en una época anterior a que se desarrollaran los anestésicos. 

Con su utilidad para la salud humana y su respetable posición científica establecida, se fundaron facultades de veterinaria en Francia, Austria, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Alemania a lo largo del siglo XVIII. Fue Claude Bourgelat, el fundador de la primera facultad de veterinaria en Lyon Francia en 1761, quien, antes de la existencia de la profesión veterinaria, acuñó el término “ patobiología comparada”. Cuando se estableció el Royal Veterinary College en Londres en 1790, muchos estudiantes de Francia se trasladaron a Inglaterra. Entre ellos se encontraba John Hunter (1728 - 1793), anatomista y cirujano interesado en la anatomía comparada y la fisiología animal . Su enseñanza sobre las enfermedades infecciosas influyó en las generaciones posteriores.

Medicina moderna 
Uno de los alumnos más destacados de Hunter fue Edward Jenner (1749 - 1823). Introdujo modelos animales para la rabia y demostró que los perros podían ser inoculados con la saliva de animales infectados. En un experimento de 1796, Jenner demostró la inoculación de la viruela por exposición y transmisión de la viruela bovina más leve. El trabajo de Jenner, un gran avance en vacunología y un importante precursor de la inmunología en general, generalmente se considera el comienzo de la medicina moderna  Los experimentos de Jenner y otros prepararon el escenario para que ciertos programas de inoculación se presentaran al público en general. El primero de estos programas fue dirigido por Jean-Baptist Edouard Bousquet (1794 - 1872) y estableció pautas de conveniencia, inoculación y reinoculación. 

La primera cátedra universitaria de medicina comparada se estableció en 1862 como resultado de la visión de Émile Littré, un político francés y ex estudiante de medicina.

Robert Koch (1843 - 1910) descubrió los patógenos responsables del ántrax, la tuberculosis y el cólera . Ganó un Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1905. Utilizó modelos animales para complementar el conocimiento de la biología humana. 

En 1863 John Gamgee (1831 - 1894) organizó la primera conferencia de lo que se convertiría en la Asociación Veterinaria Mundial . Conferencias posteriores, como una sobre vacunación animal en 1880, llevaron a George Fleming a proponer en The Lancet que se estableciera una cátedra de patología comparativa en todas las facultades de medicina. 

Rudolf Virchow (1821 - 1902) inició la patología moderna con sus estudios de perros que llevan a distinguir entre piemia, sepsis, trombosis y embolias . Hizo observaciones basadas en experimentos en animales que condujeron a intervenciones médicas específicas para humanos, un sello distintivo de la medicina comparativa.

Auguste Chauveau (1827 - 1917) experimentó con la sepsis y presidió una comisión que se encargó de anticipar que la propia viruela podía atenuarse al pasar por el ganado. 

Louis Pasteur (1822 - 1895) inoculó varias especies animales contra la rabia y pudo curar a un niño de la enfermedad. Hubo mucha controversia en torno al trabajo de Pasteur después de su muerte cuando sus cuadernos de laboratorio revelaron técnicas de información cuestionables y la supresión del trabajo de otros en su campo, como Pierre Paul Émile Roux 

Salomon Stricker (1834 - 1898) fundó el Instituto de Patología Experimental en 1872, que en 2010 pasó a llamarse Instituto de Fisiopatología e Investigación de Alergias para ajustarse a la nomenclatura moderna. Desde sus inicios el instituto se dedicó a la experimentación de laboratorio con animales.

William H. Welch (1850 - 1934) fue el presidente fundador del Instituto Rockefeller de Investigación Médica en 1901. Fue el primer equivalente estadounidense a los institutos Pasteur y Koch en Europa. Además de establecer un instituto de patología animal, comenzaron a publicar el Journal of Experimental Medicine (JEM), que sigue siendo una revista respetada en la actualidad. Se dedican al estudio de organismos intactos y priorizan los estudios en humanos. 

La medicina comparada en forma de experimentación con monos rhesus fue clave para uno de los mayores logros de la ciencia médica moderna: el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis por parte de Jonas Salk . De hecho, la parte de tipificación de los estudios, crucial para determinar qué tipo de vacuna se necesitaba, requirió unos 17.000 monos para la investigación.  Esto llevó a Julius Youngner, uno de los investigadores del equipo de Salk, a decir: "Los monos fueron los verdaderos héroes de esta cosa".

Después de la polio y en el siglo XXI

Investigación sobre el VIH/SIDA 

La medicina comparada, particularmente a través del uso de monos macacos y rhesus como modelos animales, ha sido absolutamente esencial para el desarrollo del tratamiento para el VIH y el SIDA . Esto es particularmente así en la lucha en curso, y aún sin éxito, para encontrar una vacuna,  aunque existen limitaciones severas debido a la singularidad del virus de inmunodeficiencia simia (SIV) en comparación con el virus humano y se necesita un mejor modelo animal.

Una medicina 
El concepto de One Medicine es una idea de la década de 1970 y se puede atribuir a Calvin Schwabe (1927 – 2006) de su libro Veterinary Medicine and Human Health . La idea lleva la naturaleza interdisciplinaria existente de la medicina comparada un paso más allá y considera que la atención médica veterinaria y humana se superponen lo suficiente como para ser aspectos diferentes de lo mismo. Estos conceptos se trasladan al siglo XXI en trabajos como Zoobiquity  y en avances en la investigación de trasplantes de corazón, manejo de trastornos psiquiátricos, prótesis, tratamientos contra el cáncer y desarrollo de vacunas. A pesar del potencial de este campo emergente, hasta ahora no ha logrado desarrollar todo su potencial debido a la interacción limitada de las ciencias médicas y veterinarias.

Preocupaciones de investigación

La brecha de traducción 
A pesar de la utilidad de un enfoque comparativo de la medicina y la utilidad de los modelos animales, la literatura está llena de muchos ejemplos de investigaciones in vivo prometedoras que no se traducen de manera efectiva de los animales a los humanos. Esto ha generado preocupaciones sobre la confiabilidad, el valor predictivo y el daño potencial que las medidas inadecuadas pueden causar a las personas. Algunos investigadores han notado que una distinción entre enfoques exploratorios y confirmatorios puede mejorar la traducción.

Ejemplos:

 En 2004, se retiró un fármaco antiinflamatorio llamado rofecoxib (también como Vioxx ) después de que entre 88.000 y 140.000 personas sufrieran ataques cardíacos. 
 150 tratamientos potenciales para el accidente cerebrovascular, considerados exitosos después de las pruebas en animales, han fallado en los ensayos clínicos en humanos.
 En 2013, los ensayos en humanos de una vacuna contra el VIH, basados en experimentos con monos, se detuvieron cuando se descubrió que la vacuna no funcionaba. 
 En 2007, un fármaco para la enfermedad de Parkinson, CEP-1347, fracasó en el ensayo clínico en humanos tras considerarse exitoso en pruebas con animales. 
 Muchos tratamientos potenciales para la enfermedad de Alzheimer han fracasado. La tasa de deserción se anunció recientemente como un 'asombroso 99,6%'. Un estudio reciente analizó 244 compuestos en 413 ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer entre 2002 y 2012. De esos, solo uno fue aprobado. 
 Un estudio de EE. UU. concluyó que solo se aprobará uno de los ocho medicamentos que ingresan a los ensayos clínicos, con el 80% de los nuevos medicamentos abandonados por las compañías farmacéuticas. 

Hay un enfoque actual en la comunidad de investigación sobre el uso del contexto adecuado para interpretar modelos animales y desarrollar mejores modelos.

Reproducibilidad 
La reproducibilidad se ha definido como la capacidad de un resultado para ser replicado a través de experimentos independientes dentro del mismo o diferentes laboratorios. Existen serias preocupaciones acerca de la repetibilidad de los ensayos preclínicos con estimaciones publicadas de irreproducibilidad que oscilan entre el 51 %  y el 89 %. Estas preocupaciones son parte de la mayor crisis de reproducibilidad en la ciencia. 

Algunas de las razones de la falta de reproducibilidad en muchos estudios son:

 Mal diseño del estudio, errores en la investigación y posible fraude.
 Una confianza excesiva en la significación estadística junto con tamaños de estudio pequeños.
 En el 2º Simposio Internacional sobre Revisiones Sistemáticas en Ciencias de Animales de Laboratorio (2013) se señaló que el sesgo de publicación y la falta de suficiente poder de análisis es un problema.
 La investigación realizada en varios laboratorios al mismo tiempo, incluso de 2 a 4, muestra una probabilidad significativamente mayor de ser replicable.

Ética 
La teoría del utilitarismo y el concepto de bien mayor se usa con mayor frecuencia como fundamento para la investigación con animales en medicina comparada y en otros lugares. La idea básica es que las acciones que producen el mayor bien para el mayor número son las acciones morales, lo que significa que los nuevos medicamentos y terapias junto con la disminución del sufrimiento de humanos y animales justifica el uso de algunos animales en la investigación. Existe la preocupación de que la experimentación con animales que no tiene un beneficio de traducción o reproducibilidad probablemente no sea ética.

Hay filósofos que creen que la experimentación con animales viola la dignidad de un animal y es éticamente incorrecta. Hasta que se encuentre una alternativa mejor, aunque la mayoría de la comunidad científica continúa adoptando el enfoque utilitario.

Consideraciones legales 
Las regulaciones de experimentación con animales son leyes y/o pautas que permiten y controlan el uso de animales para experimentación. Son de interés para la medicina comparada dada la superposición de la disciplina y la experimentación animal . Las regulaciones varían en todo el mundo, pero la mayoría de los gobiernos tienen como objetivo controlar la cantidad de veces que se utilizan animales; números utilizados; y grado de dolor. Lo cual no es ético desde el punto de vista humano.

Ver también 

 Investigación médica
 Pruebas en animales
 Base de datos de organismos modelo genéricos
 Historia de la experimentación con animales.
 psicología comparada
 Ética veterinaria

Referencias

Enlaces externos 

 Archivo de la Revista de Medicina Comparada
 Archivo de Revista de Medicina Experimental
 Archivo del Canadian Journal of Comparative Medicine and Veterinary Science
Investigación médica